Miejscowości w USA:
 Sunflower – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Sunflower
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sunflower (ang. Sunflower County) – w stanie Missisipi

Obiekty kosmiczne:
 (19019) Sunflower – planetoida w Układzie Słonecznym